Le terme Rivière Sainte-Marguerite peut signifier:

Toponymes

Canada

Québec

Zec de la Rivière-Sainte-Marguerite, (zone d'exploitation contrôlée), Mont-Valin (territoire non organisé), municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 26' 00"; 70° 25' 00".
Rivière Sainte-Marguerite, Sacré-Cœur (municipalité), MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 15' 47"; 69° 56' 46".
Rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, Sacré-Cœur (municipalité), MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 16' 28"; 69° 55' 22".
Rivière Sainte-Marguerite, rivière de Sept-Îles (Ville), MRC de Sept-Rivières, région administrative de Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 08' 34"; 66° 35' 48".
Petite rivière Sainte-Marguerite, rivière de la municipalité de Saint-Raphaël, MRC de Bellechasse, région administrative de Chaudière-Appalaches. Coordonnées géographiques: 46° 48' 26"; 70° 43' 57".
Petite rivière Sainte-Marguerite, affluent de la rivière Portneuf (Côte-Nord), municipalité de Portneuf-sur-Mer, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord;
Petite rivière Sainte-Marguerite, ruisseau de Sept-Îles (Ville), MRC de Sept-Rivières, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 08' 38"; 66° 36' 32".